Эшман (), () — немецкая и английская фамилия. Известные носители:
 Эшман, Иоганн Карл (1826-1882) — швейцарский композитор и пианист.
 Эшман-Дюмюр, Карл (1835-1913) — швейцарский пианист и музыкальный педагог.
 Эшман, Норберт (1933-2009) — швейцарский футболист и тренер.
 Эшман, Ховард (1950-1991) — американский композитор, драматург, автор песен и музыкант.
 Эшман, Юлий Аронович (псевдоним — Тонин, 1910—1984) — прозаик, журналист.